Очамчыра — название географических объектов.
 Очамчыра — город в Абхазии.
 Очамчыра — станция Абхазской железной дороги.
 Очамчыра — пункт базирования сторожевых кораблей пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Примечания